Molekulska formula -{C5H9O8P}- se može odnositi na:

 Riboza 5-fosfat
 Ribuloza 5-fosfat
 Ksiluloza 5-fosfat